Elkins désigne :

 Elkins, une ville de l’Arkansas ;
 Elkins, une ville de Virginie-Occidentale.